Petrolândia est le nom de plusieurs localités :

Petrolândia est une municipalité l'État du Pernambouc.
 Petrolândia est une municipalité l'État de Santa Catarina.